Don't Panic – singolo dei Coldplay del 2001
 Don't Panic – album degli All Time Low del 2012
 Don't Panic – EP di Tedua del 2021